Трикала може да се отнася за:

 Трикала, град в Тесалия, Гърция;
 Трикала, дем в Тесалия, Гърция с център в град Трикала;
 Трикала, село в дем Александрия, Централна Македония, Гърция.